Макси́м Эдуа́рдович Шара́пов (род. 27 сентября 1968, Потсдам, ГДР) — российский писатель, поэт, журналист. Лауреат премии мэра Москвы в области журналистики. Лауреат премии «Золотое перо» от Союза журналистов России. Главный редактор Регионального информационного агентства Московской области (с 2014 года).

Биография 
Максим Эдуардович Шарапов родился 27 сентября 1968 года в Потсдаме (ГДР) в семье военнослужащего. В 1985 году окончил среднюю школу №516 в Москве и в том же году поступил на филологический факультет Московского государственного педагогического института им. В.И. Ленина.

В 1988-1989 годах прерывает учебу и проходит по призыву службу в советской армии.

В 1992 году заканчивает МПГУ им. Ленина по специальности учитель русского языка и литературы. В том же году начинает журналистскую карьеру.

В 1992-1997 годах работал корреспондентов в нескольких изданиях, в том числе газетах «Крестьянские ведомости» и «Трибуна».

В 1997 – 2006 годах работает в информационном агентстве «Интерфакс» корреспондентом в пуле мэра Москвы. Много лет занимался освещением деятельности мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова, сопровождал его в командировках по России и миру. Во многом основываясь на своем опыте и воспоминаниях, написал книгу «В тени московского мэра», в которой описано закулисье столичной власти.

С 2006 по 2014 годы работал в информационном агентстве РИА Новости. Поэтапно занимал должности корреспондента, руководителя редакции «Москва», заместителя руководителя Объединенной редакции новостей (ОРН).

В 2014 году становится первым главным редактором созданного Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) и занимает эту должность по настоящее время.

Творчество 
Начинал как поэт. Печатался в журналах «Московский вестник», «Литературные незнакомцы», «Русский глобус» (США), Ave (Одесса) и других. В 2007 году в издательстве «Озарение» в Новокузнецке выходит сборник стихов «По мотивам снов».

В 2015 году пишет рассказ «Нюрнбергский лабиринт», который становится победителем конкурса издательства «Подмосковье».

В 2019 годы выходит документально-художественный роман «В тени московского мэра», за который в 2020 году получает премию СЖР «Золотое перо России». Также 2019 году издает сборник рассказов «Без дураков», куда входят философские, лирические и юмористические рассказы разных лет.

В 2021 году выходит философско-мистический роман «Альма-матер».

Часто работает в творческом союзе со своей женой художником Ольгой Викторовной Шараповой, которая создала иллюстрации для книг «Знакомьтесь, Чёлыч! Приключения начинаются», «Без дураков», «Альма-матер».

Библиография 

 Максим Шарапов. «По мотивам снов» - Новокузнецк, «Озарение», 2007, с 63.
 Максим Шарапов. «Знакомьтесь, Чёлыч! Приключения начинаются» - Москва, «Рипол классик», 2018, с 41.
 Максим Шарапов. «В тени московского мэра» - Москва, «У Никитских ворот», 2019, с 286.
 Максим Шарапов. «Без дураков» - Москва, «У Никитских ворот», 2019, с 222.
 Максим Шарапов. «Альма-матер» - Москва, «Издательские решения», 2021 год, с 215.

Награды и премии 

 Лауреат премии мэра Москвы в области журналистики за 1999 год.
 Победитель конкурса издательства «Подмосковье», посвященного победе в Великой Отечественной войне, в номинации «Проза» за рассказ «Нюрнбергский лабиринт» (2015 год).
 Лауреат премии СЖР «Золотое перо России» в номинации «Золотая полка российской журналистики» за роман «В тени московского мэра» (2020 год).

Ссылки 

 Непарадные портреты: В тени московского мэра
 В Москве пройдет презентация книги о мэрии столицы времен Лужкова
 Презентация первой книги о журналистах эпохи Лужкова прошла во флагманском магазине «Читай-город» в Москве
 Главный редактор РИАМО получил награду премии «Золотое перо России»

Примечания 

Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XXI века
Редакторы XXI века
Поэты XXI века
Журналисты России
Журналисты Москвы
Журналисты Московской области